La 2. Fußball-Bundesliga 1998-1999 è stata la venticinquesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga dell'Arminia Bielefeld, che ha vinto il torneo, più l'Unterhaching e l'Ulm.

Capocannoniere del torneo è stato Bruno Labbadia dell'Arminia Bielefeld con 28 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1999-2000.
      Retrocessi in Regionalliga 1999-2000.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Arminia Bielefeld (20)
 Maggior numero di pareggi: Rot Weiss Oberhausen (14)
 Maggior numero di sconfitte: Wattenscheid (18)
 Minor numero di vittorie: Fortuna Dusseldorf (5)
 Minor numero di pareggi: Karlsruhe (5)
 Minor numero di sconfitte: Ulm (6)
 Miglior attacco: Ulm (63 gol fatti)
 Peggior attacco: Wattenscheid (31 gol fatti)
 Miglior difesa: Unterhaching (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Fortuna Dusseldorf (59 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Arminia Bielefeld (+30)
 Peggior differenza reti: Fortuna Dusseldorf (-24)
 Miglior serie positiva: Ulm (16, 1ª-16ª) 
 Peggior serie negativa: Uerdingen (6, 5ª-10ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Unterhaching (5, 8ª-12ª) , Arminia Bielefeld (5, 4ª-8ª) , Karlsruhe (5, 6ª-10ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Colonia-Arminia Bielefeld 3-5, 17 giugno 1999
Ulm-Arminia Bielefeld 6-2, 13 agosto 1998
St. Pauli-Stuttgarter Kickers 6-2, 17 giugno 1999
 Maggior scarto di gol (6): Karlsruhe-Stuttgarter Kickers 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 11ª giornata, 36 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 1ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 9 in 19ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Franz-Xaver Wack (14)
 Florian Meyer (11)
 Frank Gettke (10)
 Ralf Hilmes (10)
 Peter Lange (10)
 Christian Schößling (10)
 Peter Sippel (10)
 Michael Weiner (10)
 Volker Wezel (10)
 Olaf Blumenstein (9)
 Wolfgang Friedrichs (9)
 Bernd Hauer (9)
 Burkard Hufgard (9)
 Stephan Kammerer (9)
 Thorsten Kinhöfer (9)
 Dirk Margenberg (9)
 Detlef Schütz (9)
 Michael Wendorf (9)
 Rainer Werthmann (9)
 Matthias Anklam (8)
 Peter Gagelmann (8)
 Manfred Haupt (8)
 Knut Kircher (8)
 Detlef Scheppe (8)
 Markus Schmidt (8)

 Stefan Weber (8)
 Juan-Carlos Ortola-Knopp (7)
 Günter Perl (7)
 Lutz Wagner (4)
 Hermann Albrecht (3)
 Alfons Berg (3)
 Winfried Buchhart (3)
 Helmut Fleischer (3)
 Uwe Kemmling (3)
 Jörg Keßler (3)
 Torsten Koop (3)
 Hartmut Strampe (3)
 Bernhard Zerr (3)
 Jürgen Aust (2)
 Georg Dardenne (2)
 Herbert Fandel (2)
 Lutz-Michael Fröhlich (2)
 Bernd Heynemann (2)
 Jürgen Jansen (2)
 Hellmut Krug (2)
 Wolfgang Stark (2)
 Edgar Steinborn (2)
 Hans-Jürgen Weber (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998-1999